Кхасі (народ) — найбільший народ штату Меґхалая (Індія), населяє його центральні та східні райони (Гори Кхасі, Гори Джайнтія).
 Кхасі (мова) — мова народу кхасі, одна з офіційних мов штату Меґхалая, належить до числа австроазійських мов.